Пассейик () — топоним в США:

 Пассейик — город в штате Миссури.
 Пассейик — город в штате Нью-Джерси.
 Пассейик — округ в штате Нью-Джерси.
 Пассейик — река в штате Нью-Джерси.